«Малы́шка на миллио́н» () — спортивная драма Клинта Иствуда. Главные роли исполняют Клинт Иствуд и Хилари Суэнк. Фильм получил четыре «Оскара» (лучший фильм, режиссура, актриса — Хилари Суэнк, актёр второго плана — Морган Фримен).

Сюжет 
Мэгги Фицджеральд (Хилари Суэнк), 31-летняя официантка, приходит в секцию бокса, в зал, принадлежащий старому тренеру и промоутеру Фрэнки Данну (Клинт Иствуд). Данн, талантливый тренер, отказывается работать с ней, так как «не тренирует девчонок». Однако Мэгги усердно тренируется сама и постепенно заслуживает уважение у многих в зале, в том числе у друга Данна — старого боксёра Эдди Дюпри (Морган Фримен), по прозвищу «Металлолом» (). Дюпри потихоньку начинает тренировать Мэгги, которая оказывается очень способной ученицей.

Тем временем Данна покидает его лучший ученик, претендент на титул чемпиона мира по боксу — Уилли Литтл. Данн, долгое время отказывавшийся от любых предложений устроить Литтлу бой за чемпионский титул, тяжело переживает уход перспективного парня. Одновременно, впечатлённый трудолюбием и упорством Мэгги, Данн, с подачи Дюпри, берётся её тренировать. К его удивлению, Мэгги проявляет необычайные способности — она невероятно трудолюбива и послушна -  и вскоре приступает к выступлениям на ринге. Данн, поначалу отказавшийся стать её менеджером, в итоге соглашается взять на себя эту роль. Постепенно он начинает испытывать к ученице отцовские чувства, тогда как его родная дочь отказывается поддерживать с отцом какие-либо отношения. К Мэгги приходит успех, она одерживает ряд побед, получая первые высокие гонорары. Её знают под прозвищем Mo Chuisle (из-за надписи на боксерском халате, подаренном ей Данном). Большинство соперниц Мэгги посылает в нокаут в первом же раунде.

При этом она разочаровывается в своей семье (относящейся к категории «белого отребья»): как выяснилось, родным безразличны её успехи — им нужны лишь её деньги. В сложившейся ситуации Мэгги всё больше тянется к Данну.

Наконец, Мэгги выходит на бой за титул чемпиона по версии WBA против непобеждённой чемпионки Билли по прозвищу Голубая Медведица, не чурающейся грязных приёмов на ринге (эту роль сыграла Люсия Рийкер — чемпионка мира по боксу по версии WIBF; она также тренировала Суэнк перед съёмками). В бою Мэгги уверенно лидирует. Билли, проиграв в третьем раунде и понимая, что шансов практически не осталось, исподтишка наносит сопернице, возвращающейся в свой угол, мощный удар. Та падает на табурет, получив при этом перелом шейных позвонков. Травма приводит к полному параличу. Никакой надежды на выздоровление у пострадавшей нет.

Члены семьи Мэгги навещают её в клинике, но только ради того, чтобы добиться оформления ею завещания и в дальнейшем распорядиться наследством. Потрясённая наглостью и жестокостью родственников, Мэгги выгоняет их из больницы. Единственный, кто продолжает заботиться о ней, — Данн. Он читает Мэгги книги, уговаривает её получить образование. Но через какое-то время больной ампутируют ногу из-за последствий пролежня, и она умоляет тренера помочь ей уйти из жизни. Тот в ужасе отказывается, а Мэгги пытается покончить с собой, прокусив себе язык. Врачи предотвращают самоубийство, усугубляя тяжкое моральное состояние пациентки.

Однажды ночью Данн приходит к ней в палату и, перед тем как вколоть Мэгги смертельную дозу адреналина, объясняет девушке смысл её прозвища. В переводе с гэльского mo cuishle означает «моя бесценная» (буквальный перевод — «мой пульс»).

В ролях

Создание 
До начала съёмок, фильм ряд лет пребывал в производственном аду. Несколько студий отказались от проекта, несмотря на участие Иствуда в качестве актёра и режиссёра (отвергла предложение даже сотрудничавшая с ним на долгосрочной основе Warner Bros.). Клинт убедил главу Lakeshore Entertainment Тома Розенберга оплатить половину бюджета проекта в 30 млн долл. с дополнительным правом на зарубежный прокат, в то время как Warner Bros. инвестировали оставшиеся 15 млн. Съёмочный процесс завершился менее чем за сорок дней июня и июля 2004 г.; он проходил в Лос-Анджелесе на студии Warner Bros.. Дочь Иствуда Морган сыграла эпизодическую роль в сцене на автозаправке.

Режиссёр утвердил на главную роль Суэнк, хотя её физическая форма вызывала сомнения. В рамках подготовки к роли актриса по пять часов в день ежедневно проходила изнурительные тренировки под надзором профессионального тренера по бодибилдингу, диетолога, актера Гранта Ли Робертса. В этом периоде актриса заразилась стафилоккоком, но пыталась утаить это от Иствуда — именно так, по её мнению, поступила бы Мэгги. Однако инфекция оказалась настолько серьезной, что потребовалась трехнедельная госпитализация.

Отзывы 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 90% на основании 271 критического отзыва. На сайте Metacritic рейтинг фильма составляет 86 из 100 на основании 39 отзывов.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
 Рецензия на фильм Роджер Эберт

Фильмы США 2004 года
Фильмы-драмы США
Бадди-муви США
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Фильмы о боксе
Женский бокс
Фильмы Lakeshore Entertainment
Фильмы Warner Bros.
Фильмы о спортсменках